Железнодорожный — деревня в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Вязьма-Брянского сельского поселения. Население — 16 жителей (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 3 км к юго-востоку от Вязьмы, в 5 км восточнее автодороги  Вязьма — Калуга — Тула — Рязань. В 1,5 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Вязьма-Брянская на линии Вязьма — Занозная.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

В 2004 году посёлок преобразован в село.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)